Баудо — горный хребет у берегов Тихого океана в Колумбии. Он отделяется от Западных Анд долиной Атрато, где расположены река Атрато и город Кибдо. С юга хребет простирается от реки Баудо на север и немного на запад вдоль побережья, достигая границы с Панамой у Залива Сан-Мигель. Продолжение же хребта, находящегося в Панаме называется уже Серраниа-дель-Сапо. Формально рельеф массива простирается к югу вниз по реке Баудо до залива Малаги, но он прерывается невысокими холмами и болотами.

Начиная с Кабо-Корриентес и далее на север до Панамы, хребет непосредственно выходит к морю, образуя высокие скалы до 70 метров и небольшими вкраплениями пляжей, в большинстве своём галечных и каменистых, но встречаются изредка и песчаные. Однако вблизи устьев рек есть и широкие песчаные пляжи, приливные и даже мангровые болота. 

Высочайшая точка хребта Альто-де-Буэи достигает 1810 метров в высоту.

Геология 
В геологическом отношении горы Баудо представляют из себя продолжение Панамского перешейка. Они начали формироваться в верхнем меловом периоде и палеоцене в результате уплотнения океанических магматических горных пород в ходе процесса, в котором Плита Наска сталкивалась и опускалась под Южно-Американскую плиту. Область хребта до сих пор остаётся активной, двигаясь в восточном направлении со скоростью 3.7 см в год.

Примечания 

Горы Колумбии